El término Shojo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Manga y anime
Shōjo (少女? lit. «mujer joven») es la categoría del manga y anime dirigida especialmente a la audiencia femenina adolescente.
Jigoku Shōjo, la chica del infierno, una série de manga y anime creada por Takahiro Ōmori.
Mahō shōjo, niña mágica.
Mahō Shōjo Lyrical Nanoha, serie de anime dirigida por Akiyuki Shinbo emitida en Japón en 2004.
Mahō Shōjo Madoka Magika, Serie de anime de 2011.
Naki Shōjo no Tame no Pavane, manga.
Shojo Beat, revista de manga shōjo.
Shōjo Comic, publicación bimensual de Shōjo.
Shōjo Kakumei Utena, utena, la chica revolucionaria. Manga y anime.
Shōjo Sect, serie OVA en tres partes llamado Shōjo Sect.
Sora o Miageru Shōjo no Hitomi ni Utsuru Sekai, anime.

Además
Itsu no Manika Shōjo wa, sencillo de la vocalista de Every Little Thing, Kaori Mochida.
Mahō Shōjo Madoka Magika Portable, videojuego para la consola PlayStation Portable.